Superposition (lat. super = über; positio = Lage, Setzung, Stellung) oder Superpositionsprinzip steht für: 
 Superposition (Mathematik), eine Eigenschaft linearer Gleichungen
 Superposition (Physik), Anwendung von Superposition (Mathematik) für physikalische Größen
 die Abwechslung der Säulenordnung von Stockwerk zu Stockwerk
 die Codierung mehrerer Proteine durch denselben DNA-Abschnitt, siehe alternatives Spleißen